Даніела Гантухова і Анастасія Мискіна були чинними чемпіонками, але Мискіна знялась до початку турніру через запалення великого пальця на лівій нозі. Гантухова грала в парі з Шахар Пеєр, але вони вибули в першому колі.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 
 2006 Stuttgart, Tokyo & Tashkent WTA Singles Results N Petrova, M Bartoli, & T Sun, Champions 

2006
Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд